McNiven est un patronyme porté notamment par :

 Julie McNiven (1980-), actrice américaine ;
 Kate McNiven (morte en 1715), nurse qui a servi la maison d'Inchbrakie, une des dernières sorcières brûlées en Écosse et la dernière dans le Perthshire ;
 Michael McNiven (1997-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Steve McNiven (1967-), dessinateur de comics canadien.